Heterosaccus är ett släkte av kräftdjur. Heterosaccus ingår i familjen Sacculinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rotfotingar
Heterosaccus